

Muziek
Artiesten
 Daddy, voormalige name van de band Supertramp
 Trick Daddy (1973), Amerikaans rapper
 Puff Daddy, bijnaam van Sean Combs (1969), Amerikaans rapper

Singles
 Daddy (Sammy Kaye) (1941), een lied van Sammy Kaye
 Daddy (Pussycat) (1978), een lied van Pussycat
 Daddy (Korn) (1994), een lied van de metalband Korn
 Daddy (Emerson, Lake & Palmer) (1994), een lied van Emerson, Lake & Palmer
 Daddy (Jewel) (1995), een lied van Jewel
 Daddy (Beyoncé) (2003), een lied van Beyoncé
 Daddy (Emeli Sandé) (2011), een lied van Emeli Sandé

Albums
 Daddy (Kraantje Pappie), een album van Kraantje Pappie uit 2018

Film en televisie
 Daddy (dramaserie), een Pakistaanse dramaserie (2010-2011)
 Daddy (1918), Britse stille film van regisseur Thomas Bentley
 Daddy (1923), een Amerikaanse film met Jackie Coogan en Josie Sedgwick
 Daddy (1987), een Amerikaanse televisiefilm met Danny Aiello en Dermot Mulroney
 Daddy (1989), een Bollywoodfilm met Anupam Kher
 Daddy (1991), een Amerikaanse televisiefilm gebaseerd op het gelijknamige boek van Danielle Steele
 Daddy (1992), een Indiase film in de taal Malayalam
 Daddy (2001), een Indiase film in de taal Telugu met Chiranjeevi en Simran
 Daddy (2004), een Russische film
 Daddy (2015), een Amerikaanse televisiefilm

Literatuur
Daddy (Sylvia Plath) (1965) een gedicht van Sylvia Plath
Daddy (Danielle Steel) (1989), een roman van Danielle Steel
Daddy (Loup Durand) (1994), een roman van Loup Durand

Voornaam
Daddy Bazuaye (1988), Nigeriaans voetballer